Ключковський — українське прізвище

Жінки 
 Ключковська Ірина Михайлівна (* 1954) — український науковець, публіцистка, громадська діячка, кандидат педагогічних наук. Заслужена працівниця освіти України.
 Ключковська Ярина Юріївна (* 1975) — українська фахівчиня з комунікацій, медіатренер.

Чоловіки 
 Ключковський Юрій Богданович (1949) — український політик. Народний депутат України. Кандидат фізико-математичних наук.

українські прізвища